Idtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Idtjärnet, sjö i Göteborgs kommun,  (3 ha)
Stora Idtjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Idtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (16,3 ha)
Idtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (28,2 ha)
Idtjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (8,75 ha)
Idtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Lilla Idtjärnen, sjö i Ludvika kommun, 
Stora Idtjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Idtjärnarna, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Idtjärnarna, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (5,16 ha)
Idtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (19,6 ha)
Idtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn